В Византийской империи всего правило 5 императоров с именем Алексей:
 Алексей I Комнин
 Алексей II Комнин
 Алексей III Ангел
 Алексей IV Ангел
 Алексей V Дука Мурзуфл